Fains ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Fains im Département Eure
Fains-la-Folie im Département Eure-et-Loir
Fains-Véel im Département Meuse

Siehe auch:
Fain